

События 
 11 февраля — разгром русской миссии в Тегеране фанатично настроенной толпой. Во время обороны миссии погиб Александр Сергеевич Грибоедов.
 26 февраля — маршал Антонио Хосе Сукре разбил при Хироне армию Перу, вторгшуюся в Великую Колумбию.
 13 апреля — армия Франсиско Морасана вошла в капитулировавшую за день до этого столицу Соединённых провинций Центральной Америки город Гватемалу. Власть в Центральной Америке перешла к партии либералов. Арестовано федеральное правительство во главе с Мануэлем Хосе Арсе, на его место назначен сенатор Хосе Баррундия.
 19 апреля — в Соединённых провинциях Центральной Америки арестованы руководители партии консерваторов.
 13 мая — Пушкин просит руки Гончаровой Натальи Николаевны.
 15 мая — в Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий, произведённых в Российской Империи.
 10 июня — в городке Хенли-он-Темс проведена первая речная гонка между командами лодочных клубов Оксфордского и Кембриджского университетов.
 22 июля — открылся федеральный конгресс Соединённых провинций Центральной Америки.
 14 сентября — Российская и Османская империи подписывают Адрианопольский мирный договор 1829. Россия получала устье Дуная и черноморское побережье Кавказа, свободу русской торговли на турецкой территории и право русского торгового флота свободно проходить через Черноморские проливы.
 Летом — крестьянин Даниил Бокарёв начал использовать подсолнечник как масличную культуру, придумав способ промышленного получения подсолнечного масла из его семян.
 Основание колонии Суон-Ривер в Австралии, которая позже переросла в город Перт.

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1829 году
 3 января — Конрад Дуден, немецкий филолог, создатель орфографического словаря немецкого языка (ум. 1911).
 16 января — Владимир Спасович, русский юрист и правовед, польский публицист и критик, общественный деятель (ум. 1906).
 6 февраля — Владимир Степанович Курочкин, русский драматург, переводчик, издатель (ум. 1885).
 9 февраля — Константин Александрович Гирс — контр-адмирал Российского императорского флота (ум. 1888).
 10 мая — Василий Васильевич Берви-Флеровский, российский социолог, публицист, экономист и беллетрист, идеолог народничества (ум. 1918).
 30 июля — Николай Петрович Вагнер, русский зоолог и писатель (ум. 1907).
 13 августа — Иван Михайлович Сеченов, русский естествоиспытатель, основоположник российской физиологической школы и естественно-научного направления в психологии (ум. 1905).
 23 августа — Мориц Кантор, немецкий историк математики (ум. 1920).
 5 октября — Честер Алан Артур, 21-й президент Соединённых Штатов Америки (1881—1885) (ум. 1886).
 18 октября — Чарльз Уиндер, американский военный, участник Гражданской войны. (ум. 1862)
 28 ноября — Антон Григорьевич Рубинштейн, российский композитор, пианист, дирижёр (ум. 1894).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1829 году
 10 февраля — Лев XII, Папа Римский (родился в 1760 году).
 11 февраля — Александр Сергеевич Грибоедов, русский дипломат и писатель, автор комедии Горе от ума.
 18 марта — Александр Теодор Виктор, граф де Ламет, французский политический и военный деятель, участник войны за независимость США и Великой французской революции, один из лидеров фельянов (род. 1760)
 6 апреля — Нильс Хенрик Абель, знаменитый норвежский математик (род. 1802).
 14 апреля — Тимоти Мэтлэк, американский политик, человек, переписавший подлинник Декларации Независимости США.
 10 мая — Томас Юнг, английский учёный широкого профиля: физик, механик, врач, астроном, филолог и востоковед (ввёл понятие «индоевропейские языки»).
 5 сентября — Пьер Дарю, французский военачальник, генерал-интендант Великой армии при Наполеоне I, премьер-министр Франции в 1815 году (род. 1767)
 16 декабря — Анна Петровна Бунина, русская поэтесса и переводчица (родилась в 1774 году).
 18 декабря — Жан Батист Пьер Антуан де Моне Ламарк, французский учёный (родился в 1744 году).

См. также

Примечания